NVD steht für:
 Air Åland, eine ehemalige, finnische Fluggesellschaft (ehemaliger ICAO-Code)
 Avion Express, eine litauische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, Dachverband der größten Zoos in den Niederlanden
 Night Vision Device, Nachtsichtgerät
 Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, politische Partei in den Niederlanden
 National Vulnerability Database – ein Katalog für Warnungen der US-Regierung vor Software-Sicherheitslücken

NVD